Not Gottes ist der volkstümliche Ausdruck für  oder , ein Motiv christlicher Frömmigkeit, das Gegenstand bildlicher Darstellungen des Leidens Jesu Christi und Mittelpunkt ihrer Verehrung wurde. In Form der Ölberggruppe war die Todesangst Christi seit dem Spätmittelalter in Mitteleuropa ein verbreitetes Motiv für Andachtsstätten an Kirchen, die dann vom Kreuzweg abgelöst wurden.   

Not Gottes steht für die Kirchengebäude:
 Zur Not Gottes (Auerbach), Bensheim
 Zur Not Gottes (Erbach), Reste einer Kapelle bei Erbach im Odenwald
 St. Willibrord (Dorweiler), Hunsrück
 Wallfahrtskapelle Müllenwirft, Eifel
 Noth-Gottes-Kapelle (Seligenstadt)
 Nothgottes, ehemaliges Kloster im Rheingau

Siehe auch 
 Todesangst-Christi-Kapelle
 Bruderschaft von der Todesangst Christi
 Nothgottes-Bruderschaft, Pilgerverein
 Not Gottes (Zeltingen)

Literatur 
+ 

Passion